Старшинá:
 Старшина — воинское звание и должность.
 Старшина — советский художественный фильм 1979 года.
 Старшина — псевдоним агента советской разведки в гитлеровской Германии Х. Шульце-Бойзена.
 Старшина в скаутском движении — мальчик, возглавляющий основную единицу — «роту», которая состоит из нескольких «патрулей».

См. также 
 Старшина милиции — специальное звание.
 Старшина полиции — специальное звание.
 Старшина внутренней службы — специальное звание.
 Старшина второй статьи — корабельное звание в ВМФ ВС СССР и России.
 Старшина первой статьи — корабельное звание в ВМФ ВС СССР и России.
 Главный старшина — корабельное звание в ВМФ ВС СССР и России.
 Главный корабельный старшина — корабельное звание в ВМФ ВС СССР и России.
 Войсковой старшина — чин и казачье звание.
 Старшина (старейшина) дипломатического корпуса — дуайен.
 Сокращённо Старши́на от Казацкая старши́на — чиновно-военный аппарат Войска Запорожского.